Prhinhe est un toponyme qui peut désigner :
Prhinje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Prhinje, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie.